Фамилија Рамирез има више значења:

 Фамилија Рамирез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамирез, Нуево Мексикали (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамирез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамирез, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамирез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамирез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамирез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамирез (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Рамирез (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику